Влади́мир Кача́н: Качан, Владимир Андреевич (1947—2021) — советский, российский актёр, музыкант, писатель.
 Качан, Владимир Владимирович (род. 1958) — белорусский художник.